Strėva může být:

 Strėva (řeka) — řeka ve střední Litvě, pravý přítoku Němenu.
 Strėva (Trakai) — ves ve střední Litvě, uprostřed okresu Trakai, 12 km na východ od Aukštadvarisu.
 Strėva (hradiště) — hradiště (piliakalnis) na sever od Strėvy.